La Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública (oficialmente, en valenciano, Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública) es una consejería o departamento del Consejo de la Generalidad Valenciana con las competencias en materia de justicia, reforma democrática, interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita en la Comunidad Valenciana (Policía de la Generalidad), función pública y gestión de las competencias en materia de situaciones de emergencia, consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado.

Desde 2015, la Consejera de Justicia, Interior y Administración Pública es Gabriela Bravo Sanestanislao.

Estructura 
La Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalidad Valenciana se estructura en los siguientes órganos:
 La Subsecretaría
 La Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública
 La Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia
 La Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia
 La Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización de la Administración Pública
 La Dirección General de Función Pública
La Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias

Organismos adscritos 
Diferentes organismos públicos situados dentro del territorio valenciano se encuentran adscritos a la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalidad Valenciana:
 Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (S+EM)
 Oficina de asistencia a las víctimas del delito
 Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP)
 Registro Civil

Organización territorial 
Cada provincia valenciana dispone de una dirección territorial de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública, la cual se encarga de desarrollar los planes y programas de esta en el ámbito judicial y administrativo y de dirigir su actividad dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, en el territorio valenciano hay tres direcciones territoriales de Justicia, Interior y Administración Pública:
 Dirección territorial de Alicante
 Dirección territorial de Castellón
 Dirección territorial de Valencia

Consejeros

Referencias 

Consejerías de la Generalidad Valenciana